HMS Jupiter ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach Jupiter, dem obersten römischen Gott benannt sind:
 HMS Jupiter (1778), ein Schiff der 4. Klasse mit 50 Kanonen, das 1778 vom Stapel lief und 1808 abgewrackt wurde.
 HMS Jupiter (1813), ein Kriegsschiff 4. Klasse mit 50 Kanonen. Ab 1837 wurde sie als Truppentransporter eingesetzt und 1846 in eine Kohlenhulk umgewandelt. 1870 wurde sie abgewrackt.
 HMS Jupiter war eine Kohlenhulk, die 1833 als Schiff der 5. Klasse mit 44 Kanonen mit dem Namen HMS Forth (1833) vom Stapel lief. 1869 wurde sie in Jupiter umbenannt und 1883 verkauft.

 HMS Jupiter (1895), ein Schlachtschiff der Majestic-Klasse, das 1895 vom Stapel gelassen und 1920 verschrottet wurde.
 HMS Jupiter (F85), ein Zerstörer der J-Klasse, der 1938 vom Stapel lief und 1942 durch einen Minentreffer versenkt wurde.
 HMS Jupiter (F60), eine Fregatte der Leander-Klasse, die 1967 vom Stapel lief und 1997 zur Verschrottung verkauft wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Jupiter